Chapa steht für:

 Chapa (Amarante), Ort in Portugal
 alternativer Name für Sa Pa, Stadt in Vietnam

Chapa ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Chapa (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent